Als Ministro dell'economia e delle finanze () wird in Italien der Leiter des Finanzministeriums (Ministero dell’Economia e delle Finanze) bezeichnet.

Dies ist eine Liste der Finanzminister Italiens seit 1861.

Königreich Italien (1861–1946) 
Das italienische Finanzministerium entstand im Jahr 1861 aus dem Finanzministerium des Königreiches Sardinien-Piemont. Bis 1865 hatte es seinen Sitz in Turin, bis 1870 in Florenz, dann kam es im Zug der Einigung Italiens nach Rom, wo für das Ministerium der Palazzo delle Finanze errichtet wurde. Von 1877 bis 1922 und von 1944 bis 1946 bestand neben dem Finanzministerium auch ein Schatzministerium.

Italienische Republik (seit 1946) 
Die Abschaffung der Monarchie führte zu keinem historischen Bruch bei den Ministerien, es entfiel lediglich das Attribut „königlich“. Neben dem für die Steuereinnahmen zuständigen Finanzministerium blieb auch das für Vermögens- und Schuldenangelegenheiten verantwortliche Schatzministerium erhalten. 1948 wurde zusätzlich ein Haushaltsministerium ausgelagert, das für die Staatsausgaben zuständig war. 1957 kam noch ein Ministerium für Staatsbeteiligungen dazu, das die damaligen Staatsunternehmen beaufsichtigte.

Das Ministerium für Staatsbeteiligungen wurde 1993 vom Haushaltsministerium übernommen, das Haushaltsministerium 1996 vom Schatzministerium und das Schatzministerium zusammen mit anderen Stellen 2001 mit dem Finanzministerium fusioniert, wodurch das derzeitige Ministerium für Wirtschaft und Finanzen entstand. Letzteres ist im Wesentlichen das Finanzministerium Italiens. Für die Wirtschaftspolitik ist in erster Linie das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung zuständig.

Finanzminister 
Liste der Finanzminister von 1946 bis 2001.

Wirtschafts- und Finanzminister 
Liste der Wirtschafts- und Finanzminister seit 2001.

Siehe auch 
 Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Italien)
 Ministerium (Italien)

Weblinks 

 Website des Wirtschafts- und Finanzministeriums (italienisch, englisch)
 Geschichtsportal der Abgeordnetenkammer mit Details

 
Italien